K45 ou K.45 peut faire référence à :
 Autres hernies abdominales non précisée, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 45, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 7, K. 45, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres